å (wym. o:) – słowo w języku duńskim, norweskim i szwedzkim, oznaczające potok lub mała rzeka.
 Å – majuskuła jednej z liter w alfabecie duńskim, norweskim i szwedzkim
 Å – skrót od angstrem (Ångström).

Nazwy geograficzne

Dania 
 Å – wieś na wyspie Fionia

Norwegia 
 Å – wieś w gminie Moskenes w Norwegii
 Å – wieś w gminie Andøy w Norwegii
 Å – wieś w gminie Meldadl w Norwegii
 Å – wieś w gminie Åfjord w Norwegii
 Å – wieś w gminie Ibestad w Norwegii
 Å – wieś w gminie Lavangen w Norwegii
 Å – wieś w gminie Tranøy w Norwegii

Szwecja 
 Å – wieś w gminie Hallsbergs w Szwecji
 Å – wieś w gminie Härryda w Szwecji
 Å – wieś w gminie Kramfors w Szwecji
 Å – wieś w gminie Motala w Szwecji
 Å – wieś w gminie Nordanstigs w Szwecji
 Å – wieś w gminie Norrköping w Szwecji
 Å – wieś w gminie Stenungsunds w Szwecji
 Å – wieś w gminie Sundsvalls w Szwecji
 Å – wieś w gminie Svenljunga w Szwecji
 Å – wieś w gminie Norrköping w Szwecji
 Å – wieś w gminie Uddevalla w Szwecji
 Å – wieś w gminie Örnsköldsviks w Szwecji